Тистед:

 Тистед — город в Дании.
 Тистед — датская коммуна в составе области Северная Ютландия.